Gedeo è una delle zone amministrative in cui è suddivisa la Regione delle Nazioni, Nazionalità e Popoli del Sud in Etiopia.

Woreda
La zona è composta da 12 woreda:
 Bule
 Chelelektu town
 Churso
 Dila town
 Dila Zuria
 Gedeb
 Gedeb town
 Kochere
 Rape
 Wenago
 Yirgachefe
 Yirgachefe town

Note

Altri progetti